

Patronyme 

 Famille Carrelet de Loisy
 Alfred Loisy (1857-1940), théologien français ;
  ;
 Pierre de Loisy, graveur français du  siècle.

Toponymie 
 Loisy, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Loisy, commune française de Saône-et-Loire
 Loisy, village situé sur la commune de Ver-sur-Launette, Oise

Voir aussi 
 Loisy-en-Brie, commune française de la Marne
 Loisy-sur-Marne, commune française de la Marne

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France